INTRODUÇÃO

A QUADRANTE agrega um grupo de empresas de projeto e consultoria de engenharia e de arquitetura  com Escritórios em Lisboa, no Porto e em mais 11 países na Europa, África e América Latina.

Fundado em 1998 por Nuno Alexandre Paiva Pais Costa, Nuno Miguel Martins, João Silveira Costa e Tiago Paiva Pais Costa, para além da QUADRANTE – Engenharia e Consultoria, S.A., o Grupo de engenharia e arquitetura conta hoje com um portfolio de empresas de relevância no sector: a PROCESL – Engenharia Hidráulica e Ambiental, S.A., consultora de engenharia de infraestruturas de abastecimento de água e saneamento, resíduos sólidos, produção de energia hídrica e de hidráulica agrícola; a VIAPONTE – Projetos e Consultoria de Engenharia, S.A., dedicada a infraestruturas de transporte como infraestruturas rodoviárias e ferrovia, metros e portos; a ECOPROGRESSO, nas áreas da eficiência enérgica, gestão de carbono e alterações climáticas; e a AMBCONSULT, Consultora de Engenharia de Sistemas de Tratamento e Depósito de Resíduos Sólidos.

Os serviços oferecidos pelo Grupo QUADRANTE incluem Arquitetura, Estruturas, Estruturas Especiais e Industriais, AVAC, Infraestruturas para energia elétrica e sistemas de telecomunicações, Hidráulica Predial e Urbana, Infraestruturas de Transporte, Ambiente e Alterações Climáticas, Segurança Contra Incêndios, Gestão e Coordenação de Projetos, Gestão e Supervisão de Obras de Construção e IMS – Infraestruture Management System.

SERVIÇOS E PROJETOS

A QUADRANTE abrange serviços nas Áreas de Edifícios, Infraestruturas de Transporte, Industria e Energia, Ambiente, Infraestruturas Hidráulicas, Aeroportos, Infraestruturas para novas Cidades e Gestão e Supervisão de Obras.

Edifícios

Na área de Edifícios o Grupo Quadrante desenvolve projetos de Habitação, Hospitais, Escritórios, Hotelaria, Centros Comerciais, entre outros. Entre os projetos mais relevantes desenvolvidos pela empresa de Engenharia e Arquitetura destacam-se o Empreendimento Imobiliário de habitação Antas Atrium no Porto com 1100 apartamentos, o “Estádio de la Paix” de Futebol em Bouaké, na Costa do Marfim, com capacidade para 40.000 lugares, o Hospital Universitário de Luanda com cerca de 18.500 m2, o maior mercado retalhista do Gana, em Kumasi, o Centro Comercial Fourways Mall com 235 mil m2 na África do Sul e um empreendimento turístico em Tipasa na Argélia, constituído por 3 conjuntos hoteleiros com 2400 camas.

Transportes

Na área de Transportes a empresa de Engenharia e Arquitetura desenvolve projeto e consultoria em obras lineares, destacando estradas e autoestradas, ferrovias, infraestruturas portuárias, pontes e viadutos, entre outros. Entre os projetos mais relevantes desenvolvidos pela consultora destacam-se o novo terminal portuário de Alcântara, no Brasil, a eletrificação da linha do Algarve no troço Tunes-Lagos com 40km , ou o Projeto de Sistema BRT - Bus Rapid Transit de Mobilidade Urbana de Maputo em Moçambique. De realçar ainda a relação com a Network Rail, entidade proprietária e gestora da rede de caminhos-de-ferro em Inglaterra, País de Gales e Escócia, através da qual a Quadrante assinou um contrato quadro para a prestação de serviços de engenharia de edifícios e infraestruturas associadas no País de Gales.

Indústria e energia

Na área de Industria e Energia a empresa de Engenharia e Arquitetura desenvolve projetos nos setores de Energia, Minas, Indústria de Oil&Gas e Instalações Industriais . Entre os projetos mais relevantes desenvolvidos pela consultora destacam-se as infraestruturas gerais de um dos maiores depósitos de platinoides do mundo, Darwendale, em consórcio com a Construtora Mota Engil e para a
Great Dyke Investments, o edifício técnico do novo telescópio da ESO – Extremely Large Telescope, Subestações Elétricas na América do Sul para a ABB, em Moçambique com a SIEMENS para a EDM e em Portugal para a REN e GALP.

Ambiente e Alterações Climáticas

Na área de Ambiente e Alterações Climáticas a empresa de Engenharia e Arquitetura desenvolve estudos ambientais, que incluem Estudos, Avaliações, Licenciamento, Acompanhamento e Monitorização Ambiental. Entre os projetos mais relevantes destaca-se a due diligence ambiental em 10 aeroportos no Brasil para VINCI Airports, o Plano de Adaptação às Alterações Climáticas da Lezíria do Tejo ou os Estudos de Avaliação do Impacto Ambiental (AIA) dos Projetos do Corredor de Nacala em Moçambique.

Infraestruturas hidráulicas

Na área de Hidráulica, a empresa de Engenharia e Arquitetura presta serviços de projeto e consultoria em Abastecimento e saneamento de água, Águas Pluviais e residuais, recursos hídricos, hidráulica fluvial, barragens e aproveitamentos hidroagrícolas, entre outros. Entre os projetos mais relevantes destacam-se os projetos de reabilitação e expansão dos sistemas de saneamento de 4 cidades no Quénia, Sistema de abastecimento de água, drenagem e ETAR da cidade de Sumbe em Angola e a Assistência Técnica Estratégica ao Projeto Nacional de Desenvolvimento de Recursos Hídricos de Moçambique.

Aeroportos

Na área de Aeroportos os serviços da empresa de Engenharia e Arquitetura abrangem projetos para novos aeroportos, expansão ou reformulação de aeroportos existentes, abrangendo Masterplans, estudos de viabilidade, estudo prévio, anteprojeto e Projeto de Execução de infraestruturas aeroportuárias, desde Terminais, Lado Terra, Lado Ar, entre outras. Dos projetos mais emblemáticos
destaca-se o novo aeroporto do Montijo, a expansão do Aeroporto de Lisboa, o novo Aeroporto internacional de Tamale no Gana ou o Masterplan e Estudo de Viabilidade de Certificação para o Aeroporto de Cascais.

Gestão e Fiscalização de Obras

Do portfolio de Gestão e Fiscalização de Obras da empresa de Engenharia e Arquitetura incluem-se projetos como a aquisição de serviços de gestão, coordenação, fiscalização e coordenação de segurança em obra da Empreitada Conclusão de Estabilização de Taludes no troço Régua - Ferrão, da Linha do Douro (Lote 3), a fiscalização da modernização da Linha do Leste entre Elvas e fronteira espanhola em Caia em consórcio , Campanha Extraordinária de Realização de Inspeções Principais a Obras de Arte das Infraestruturas de Portugal ou os estudos para a eliminação de constrangimentos nas estações de Praias-Sado e Porto de Setúbal, na Linha do Sul, em consórcio.

PRÉMIOS

Em 2021 a QUADRANTE foi distinguida com o Prémio Internacionalização em Engenharia nos Prémios do Jornal Construir. A distinção relativamente à Internacionalização da empresa de Engenharia e Arquitetura foi também atribuída em 2022 juntamente com o Prémio de Melhor Gabinete.
Em 2019 a empresa portuguesa foi reconhecida com o Prémio Excelência em Engenharia nos Prémios do Jornal Construir, tendo recebido igualmente o prémio Internacionalização. A distinção relativamente à Internacionalização da empresa de Engenharia e Arquitetura foi também atribuída no ano 2020.
A QUADRANTE foi também reconhecida com o Prémio de melhor Gabinete de Engenharia em 2018 e com a marca PME Lider e PME Excelência três anos consecutivos desde 2018.
Os fundadores ganharam ainda o primeiro Prémio Inovação Jovem Engenheiro, em 1997, com o trabalho “Estudo Sísmico de condutas de gás enterradas”

Engenharia de Portugal